Górski (féminin : Górska ; pluriel : Górscy) est un nom de famille de langue polonaise qui appartient à plusieurs familles nobles polonaises. Les variantes que l'on trouve dans d'autres pays sont notamment Gorski, Gorsky, Gurski, Gursky (phonétique du polonais avec diacritiques).

Patronyme 

 Adrienne Gorska (1899-1969-), une architecte française d'origine polonaise ;
 Aleksandre K. Gorski (1886-1943), philosophe russe ;
 Alexandre Gorski (1871-1924), maître de ballet russe ;
 Anatoli Gorski (1907-1980), espion soviétique ;
 Éric Gorski (1966-), auteur de bande dessinée belge ;
 Irena Górska-Damięcka (1910-2008), une actrice, metteur en scène et directrice de théâtre polonaise ;
 Kazimierz Górski (1921-2006), footballeur et entraîneur polonais ;
 Mark Gorski (1960- ), champion olympique cycliste devenu directeur sportif ;
 Sergueï Prokoudine-Gorski (1863-1944), chimiste et photographe ;
 Tamara Gorski, actrice canadienne.

Voir aussi 
 Gorski Kotar, des zones montagneuses croates composant avec la Lika les Alpes dinariques et qui s'étendent au nord du pays
 , le nom de plusieurs villages
 Małopolski Wyścig Górski, une course cycliste par étapes disputée Pologne
 Wólka Górska, un village polonais

Patronyme russe